Макароны, см. также Макаронные изделия

Макароны по-флотски
Макароны (фильм)

 См. также
 Макарон — французское кондитерское изделие
 Макарон () — то же, что маскарон () в архитектуре и в орнаменте (гротеск)
 Макаронизм — филологический термин, означающий использование слов и словосочетаний различных языков в тексте

 Прочее
 Летающий Макаронный Монстр